

Cinema
A Perfect Day – cortometraggio statunitense del 1916 diretto da Frank Currier
A Perfect Day – film franco-libanese del 2005 diretto da Joana Hadjithomas e Khalil Joreige
Perfect Day (A Perfect Day) – film spagnolo del 2015 diretto da Fernando León de Aranoa

Musica
A Perfect Day – canzone popolare di Carrie Jacobs-Bond
A Perfect Day – album di Stefanie Sun

Televisione
Un giorno perfetto (A Perfect Day) – film per la televisione statunitense del 2006 diretto da Peter Levin

Pagine correlate
Perfect Day
Un giorno perfetto